Anouk Vetter (née en 1993), athlète néerlandaise spécialiste des épreuves combinées
 Daniel Vetter (1657-1721), organiste et compositeur allemand
 
 Jean Hégésippe Vetter, (1820-1900), peintre français
 Jean-Jacques Vetter (1826-1913), botaniste suisse.
 Jessie Vetter (née en 1985), joueuse américaine de hockey sur glace
 Romain Vetter (né en 1984) joueur suisse de volley-ball.

Voir aussi 
 Hermann Vetters (1915-1993), archéologue classique autrichien.